Osoby o tym nazwisku:
 Aleksiej Rykow – rosyjski socjaldemokrata i komunista
 Wasilij Rykow – radziecki dyplomata i działacz partyjny
 Władimir Rykow – rosyjski piłkarz